Cerro Gordo – ex località mineraria della California
Cerro Gordo Landing – insediamento non abitato della California
Cerro Gordo – comune statunitense in Carolina del Nord
Cerro Gordo – villaggio statunitense in Illinois
Contea di Cerro Gordo – contea statunitense in Iowa